Toponímia:
 La Rochelle, municipi al departament de la Charanta Marítima (regió de Nova Aquitània, França)
 La Rochelle (Alt Saona), municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 La Rochelle-Normande, municipi al departament de la Manche (regió de Normandia, França)
 Bisbat de La Rochelle i Saintes, seu de l'Església Catòlica a França, sufragània de l'arquebisbat de Poitiers
 Cantó de La Rochelle-1, cantó que compta amb part del municipi de La Rochelle (districte de La Rochelle, departament de la Charanta Marítima)
 Cantó de La Rochelle-2, cantó que compta amb part del municipi de La Rochelle (districte de La Rochelle, departament de la Charanta Marítima)
 Cantó de La Rochelle-3, cantó que compta amb part del municipi de La Rochelle (districte de La Rochelle, departament de la Charanta Marítima)
 Cantó de La Rochelle-4, cantó que compta amb part del municipi de La Rochelle (districte de La Rochelle, departament de la Charanta Marítima)
 Cantó de La Rochelle-5, cantó que compta amb els municipis d'Esnandes, Marsilly, Puilboreau, Saint-Xandre i part del de La Rochelle (districte de La Rochelle, departament de la Charanta Marítima)
 Cantó de La Rochelle-6, cantó que compta amb part del municipi de La Rochelle (districte de La Rochelle, departament de la Charanta Marítima)
 Cantó de La Rochelle-7, cantó que compta amb part del municipi de La Rochelle (districte de La Rochelle, departament de la Charanta Marítima)
 Cantó de La Rochelle-8, cantó que compta amb els municipis de Dompierre, Périgny i part del de La Rochelle (districte de La Rochelle, departament de la Charanta Marítima)
 Cantó de La Rochelle-9, cantó que compta amb els municipis de L'Houmeau, Lagord i Nieul-sur-Mer i part del de La Rochelle (districte de La Rochelle, departament de la Charanta Marítima) 
 Districte de La Rochelle, districte al departament del Charente Marítim (regió de Nova Aquitània)
 Miscel·lània:
 La Rochelle Business School, escola de negocis europea amb seus a La Rochelle
 Batalla de La Rochelle, diversos successos bèl·lics
 Museu de Belles Arts de La Rochelle, entitat cultural a la ciutat de La Rochelle, de la Charanta Marítima
 Sal de la Rochelle, compost descobert per Pierre Seignette, un farmacèutic de la Rochelle, Nova Aquitània